Головокружение:
 Головокружение — ощущение неуверенности в определении своего положения в пространстве, кажущееся вращение окружающих предметов или собственного тела, ощущение неустойчивости, потеря равновесия, уход почвы из-под ног;
 «Головокружение» — один из классических фильмов Альфреда Хичкока.

См. также 
 Головокружение от успехов